Кубок Грея (англ. Grey Cup, фр. Coupe Grey) — это одновременно название как чемпионата Канадской футбольной лиги (КФЛ), так и самого трофея, вручаемого победителю игры в канадский футбол. Кубок разыгрывается между победителями плей-офф Восточного и Западного дивизионов КФЛ и является одним из главных ежегодных спортивных событий на канадском телевидении. Торонто Аргонавтс становились чемпионами 16 раз; больше, чем любая другая команда. Последний, 104-й Кубок Грея, состоялся 27-го ноября 2016 в Торонто, Онтарио, где Оттава Редблэкс выиграли в дополнительное время у Калгари Стампидерс со счётом 39-33.

Кубок был подарен в 1909 году генерал-губернатором Канады Альбертом Греем, который изначально надеялся, что трофей будет вручаться победителям любительского хоккейного чемпионата страны. Однако, так как для этой цели уже был пожертвован Кубок Аллана (Allan Cup), Грей переназначил свой кубок для победителей национального футбольного чемпионата (Canadian Dominion Football Championship). Кубок представляет собой серебряную чашу, закрепленную на массивном основании, на котором выгравированы имена всех команд-победительниц и их игроков. Кубок Грея шесть раз ломали, дважды он был украден с требованием выкупа. Также он благополучно пережил пожар 1947 года в Торонто, во время которого были утрачены многие другие награды.

Первый Кубок Грея был выигран студенческой командой Варсити Блюз Торонтского университета. Кубок не проводился с 1916 по 1918 год из-за Первой мировой войны, а также в 1919, хотя в этом году сезон состоялся, но плей-офф и игру Кубка отменили вследствие разногласий по поводу правил. Начиная c 1920 года, игра проводится в формате «Восток против Запада». Поскольку традиционно игру назначают на последнее воскресенье ноября, несколько раз Кубок Грея проходил в суровых погодных условиях: «Грязевой Кубок» (англ. Mud Bowl) 1950 года, во время которого, как сообщалось, один из игроков чуть не утонул в луже, «Туманный Кубок» (англ. Fog Bowl) 1962 года, когда финальные 9 минут игры пришлось перенести на следующий день из-за густого тумана, и, наконец, «Ледяной Кубок» (англ. Ice Bowl) 1977 года, сыгранный на замерзшем искусственном покрытии Олимпийского стадиона в Монреале. Из недавних событий можно отметить сильнейший снегопад в течение всей игры 105-го Кубка в 2017.

Эдмонтон Эскимос могут похвастаться самой длинной серией побед в истории Кубка Грея, выиграв подряд пять чемпионатов с 1978 по 1982 годы. Соревнование за трофей ведётся только между канадскими командами, исключая трёхлетний период с 1993 по 1995, когда расширение КФЛ на юг в Соединенные Штаты привело к тому, что Балтимор Сталлионс выиграли чемпионат 1995 года, и Кубок Грея впервые отправился к югу от границы.

История

Создание и ранние годы (1909—1921) 

Хотя Кубок Стэнли был создан в 1893 году как канадский любительский хоккейный чемпионат, к 1907 году за трофей открыто боролись профессиональные команды. Альберт Грей, 4-й граф Грей, генерал-губернатор Канады, планировал пожертвовать новый трофей для любительского чемпионата; однако сэр Монтегю Аллан опередил его, подарив Кубок Аллана. Поэтому Грей пообещал свою награду любительскому чемпионату по регби, стартовавшему в 1909 году. Однако, предложив трофей, генерал-губернатор незамедлительно забыл о своем обещании, и на первом чемпионате в декабре 1909 года кубок не был вручён, так как был заказан всего за две недели до этого.

4 декабря 1909 года между двумя клубами Торонто состоялась первая игра за Кубок Грея: Варсити Блюз университета Торонто обыграли Паркдейл Каноэ Клаб со счётом 26-6 в присутствии 3800 болельщиков. Поскольку трофей не был готов к церемонии награждения, Варсити Блюз получили его только спустя три месяца, в марте 1910 года. Они удерживали кубок в течение следующих двух лет, победив Гамильтон Тайгерc в 1910 году и Торонто Аргонавтс в 1911 году.

Список чемпионов Кубка Грея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кубок Грея
 Официальный сайт Канадской футбольной лиги
 Кубок Грея: Фанаты и фанфары (Цифровой архив СиБиСи)

Канадская футбольная лига
Спортивные призы и награды
Награды, появившиеся в 1909 году